Wolfgang Wagner (operaregisseur)
 Wolfgang Wagner (zwemmer)